Слово «диплома́т» имеет несколько значений:
 Дипломат — в международном праве должностное лицо Министерства иностранных дел, уполномоченное осуществлять официальные отношения с иностранными государствами или их представителями.
 Дипломат (в переносном смысле) — тот, кто добивается своей цели, проявляя искусство и тонкость в отношениях с людьми.
 Дипломат — пальто особого покроя.
 Дипломат — небольшой плоский чемодан для деловых целей.
 «Дипломат» — роман Джеймса Олдриджа (1949).
 «Дипломат» — телесериал (Россия, 2019).